— дуэт, исполняющий японскую поп-музыку. Изначально состоит из шести участников, но Ёффи и Имадзё являются только двумя, за которыми и стоит вся слава.

Большая часть их работы — написание музыкальных тем ко вступительным заставкам и эндингам аниме-сериалов.

Также, Ёффи в других проектах работал с Эйдзо Сакамото (вокалист Anthem и Animetal), Масааки Эндо, Сакурой Ногава, Ай Токунадой, Рёко Синтани, Маюми Годзю, Сестрой Майо и Юкари Фукуи.

В октябре 2007 года группа впервые приехала в США на «Акиба фест», J-Pop хеллоуин-концерт в Спрингфилде.

Состав 
 YOFFY (вокал)
Настоящее имя — .
Родился в Нагано, префектура Нагано.

 IMAJO (JOE) (гитара)
Настоящее имя: .
Родился в Йокогаме, префектура Канагава.

Дискография

Синглы 
 TRANSFORMER-Dream Again (1 февраля 2003, Columbia Records)
 TRANSFORMER-Dream Again
 Mune Ippaino… (胸いっぱいの…)
 TRANSFORMER-Dream Again (original karaoke)
 Mune Ippaino… (original karaoke)
 Never Ending Road (1 февраля 2003, Columbia)
 Never Ending Road
 NO NAME HEROES
 Never Ending Road (original karaoke)
 NO NAME HEROES (original karaoke)
 TRANSFORMER-Dream Again / Never Ending Road (29 марта 2003, Columbia)
 TRANSFORMER-Dream Again
 Never Ending Road
 TRANSFORMER-Dream Again (original karaoke)
 Never Ending Road (original karaoke)
 Transformers ~Koutetsu no Yuuki~ / Don’t Give Up!! (23 июля 2003, Columbia)
 Transformers ~Koutetsu no Yuuki~ (Transformers~鋼鉄の勇気~)
 Don’t Give Up!!
 Transformers ~Koutetsu no Yuuki~ (original karaoke)
 Don’t Give Up!! (original karaoke)
 Itsumo Te no Naka ni (30 июля 2003, Columbia)
 Itsumo Te no Naka ni (いつも手の中に)
 Nekketsu Alpha Dokkoider (熱血αドッコイダー)
 Itsumo Te no Naka ni (original karaoke)
 Nekketsu Alpha Dokkoider (original karaoke)
 Tokusou Sentai Dekaranger / Midnight Dekaranger! (3 марта 2004, Columbia)
 Tokusou Sentai Dekaranger (特捜戦隊デカレンジャー)
 Midnight Dekaranger! (ミッドナイトデカレンジャー！)
 Tokusou Sentai Dekaranger (original karaoke)
 Midnight Dekaranger! (original karaoke)
 Ashita e no Toushi / TAKE MY SOUL FOREVER (17 ноября 2004, Pony Canyon)
 Ashita e no Toushi (明日への闘志)
 TAKE MY SOUL FOREVER
 Ashita e no Toushi (original karaoke)
 TAKE MY SOUL FOREVER (original karaoke)
 Iza Yuke! Beetle / I Believe (1 июня 2005, Columbia)
 Iza Yuke! Beetle (いざ行け!ビートル)
 I Believe
 Iza Yuke! Beetle (original karaoke)
 I Believe (original karaoke)
 GAIKING (12 декабря 2005, Columbia)
 GAIKING
 Gai Gai Gaiking! (ガイ・ガイ・ガイキング!)
 GAIKING (original karaoke)
 Gai Gai Gaiking! (original karaoke)
 Gougou Sentai Boukenger / Boukensha ON THE ROAD (8 марта 2006, Columbia)
 Gougou Sentai Boukenger (轟轟戦隊ボウケンジャー)
 Boukensha ON THE ROAD (冒険者 ON THE ROAD)
 Gougou Sentai Boukenger (original karaoke)
 Boukensha ON THE ROAD (original karaoke)
 XTC (24 мая 2006, Columbia)
 XTC
 kodou ~get closer~ (鼓動~get closer~)
 XTC (original karaoke)
 kodou ~get closer~ (original karaoke)
 Oh! my god (19 июля 2006, Columbia)
 Oh! my god
 Sonona wa Gaiking The Great (その名はガイキング・ザ・グレート)
 Oh! my god (original karaoke)
 Sonona wa Gaiking The Great (original karaoke)
 Number One Battle Brawlers (23 мая 2007, Columbia)
 Number One Battle Brawlers (ナンバーワン・バトルブローラーズ)
 WONDER REVOLUTION
 Number One Battle Brawlers (original karaoke)
 WONDER REVOLUTION (original karaoke)
 Precious Time, Glory Days (21 ноября 2007, Columbia)
 Precious Time, Glory Days
 SUBLIMINAL I LOVE YOU
 Precious Time, Glory Days (original karaoke)
 SUBLIMINAL I LOVE YOU (original karaoke)
 Butchigiri ∞ Generation (21 ноября 2007, Columbia)
 Butchigiri ∞ Generation (ブッちぎり∞ジェネレーション)
 Always
 Butchigiri ∞ Generation (original karaoke)
 Always (original karaoke)
 「 LOST IN SPACE 」 (17 декабря 2008)
 LOST IN SPACE
 PRAYER -somewhere on the planet-
 LOST IN SPACE （original karaoke）
 PRAYER-somewhere on the planet- （original karaoke）

Альбомы 
Psychic Lover （6 июня 2006, Columbia Records）

 Трек-лист:
 冒険者 ON THE ROAD （Album Version）
 とんでもねぇヤツらがやって来た！
 NO WAY OUT!
 Don’t Give Up!!
 いつも手の中に
 TAKE MY SOUL FOREVER
 I Believe （Album Version）
 XTC
 特捜戦隊デカレンジャー
 TRANSFORMER -Dream Again-
 冒険王ビィト！
 GAIKING
 Never Ending Road
 JUMP!

Psychic Lover II
 Трек-лист: （2 сентября 2009, Columbia Records）
 LOST IN SPACE　
 IT’S YOUR SONG　
 侍戦隊シンケンジャー　
 Precious Time,Glory Days)
 Blaze Out!
 胸いっぱいの…　
 SUBLIMINAL I LOVE YOU　
 ナンバーワン・バトルブローラーズ　
 SWAT ON デカレンジャー　
 ブッちぎり∞ジェネレーション　
 PRAYER　
 WONDER REVOLUTION　
 鼓動-get closer-　
 LET’S TRY TOGETHER　
 ALWAYS

Ссылки 
 Веб-сайт
 Psychic Lover на Anime News Network
 Интервью Psychic Lover rangercast.net
 Профиль группы на Columbia.jp
 Psychic Lover на Myspace
 Дневник Ёффи
 Дневник Имадзё

Поп-группы Японии
Рок-группы Японии